Maîtresse est le féminin de  et peut faire référence à :

Sens général 
 Maîtresse d'école, corps de la fonction publique française obtenu par concours, qualifiant des enseignants ayant pour mission de travailler avec les enfants scolarisés à l'école primaire.

Sens couple 
 Maîtresse : femme ayant des relations amoureuses cachées avec un homme marié.
 Maîtresse royale

Cinéma 
 La Maîtresse (Älskarinnan), film suédois de Vilgot Sjöman sorti en 1962 ;
 La Maîtresse, film canadien d’Anton Van De Water sorti en 1973 ;
 Maîtresse, film érotique français de Barbet Schroeder sorti en 1975 ;
 Une vieille maîtresse, film français de Catherine Breillat sorti en 2007.

Littérature 
 Maîtresse Françoise

Sadomasochisme 
 Maîtresse Cindy

Télévision 
 La Maîtresse, téléfilm français de François Gir diffusé en 1973 ;
 La Maîtresse (The Lover), septième épisode de la saison 6 de The Office diffusé en 2009.

Musique 
 Maîtresse, maîtresse ! est une chanson interprétée par Jean-Luc Lahaye (1979) ;
 Maîtresse est une chanson interprétée par le groupe Images (1987) ;